Михаи́л Алекса́ндрович Кана́ев () — российский футболист, полузащитник вологодского «Динамо».

Биография 
Профессиональную карьеру начинал в 2007 году в клубе «Сатурн-2», выступавшем во втором дивизионе. Перед началом сезона 2010 был взят в аренду клубом первого дивизиона «Химки», за который сыграл 17 матчей. Вторую часть сезона также отыграл в аренде, в клубе из второго дивизиона «Витязь» (Подольск).

В 2011 году Канаев подписал контракт с оренбургским «Газовиком», с которым провёл один сезон в ФНЛ. В сезоне 2012/13 на правах аренды выступал в ПФЛ за ульяновскую «Волгу». В 2013 году перешёл в «Тюмень», в составе которой стал победителем зоны ПФЛ «Урал-Поволжье» и вышел с командой в ФНЛ. После окончания сезона 2014/15 покинул команду и вернулся в ПФЛ, где отыграл по одному сезону за «Зенит-Ижевск» и «Торпедо» (Москва). В 2017 году стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Начиная с сезона 2018/19 являлся капитаном команды. В том же сезоне он добился с клубом выхода в ФНЛ, во второй раз за карьеру став победителем зоны «Урал-Поволжье».

Личная жизнь 
Супруга — Екатерина. Две дочери: Арина и Виктория.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Волга» (Ульяновск)
 Бронзовый призёр Второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2012/13

 «Тюмень»
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2013/14
 Итого : 1 трофей

 «Зенит-Ижевск»
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2015/16

 «Торпедо» (Москва)
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Центр»): 2016/17

 «Нефтехимик»
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»): 2018/19
 Итого : 1 трофей

 «Шинник»
 Победитель Второго дивизиона (группа 2): 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сатурн-2»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Динамо» Вологда